Andrea Matarazzo (1864-1953, industriale e senatore del Regno d'Italia.
Antonello Matarazzo (1962 –), artista, pittore e regista italiano.
Francesco Matarazzo (1854-1937), industriale italiano, naturalizzato brasiliano. 
Francesco Matarazzo (nome umanistico Maturànzio, 1443-1518), umanista perugino. 
Gaten Matarazzo (2002), attore statunitense
Heather Amy Matarazzo (1982 –), attrice statunitense.
Pellegrino Matarazzo, allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense
Raffaele Matarazzo (1929 –), scrittore e saggista italiano.
Raffaello Matarazzo (1909-1966), regista italiano. 
9111 Matarazzo, asteroide della fascia principale.